Lontano da casa (Far from Home) – film del 1989 di Meiert Avis
 Lontano da casa (Far from Home: The Adventures of Yellow Dog) – film del 1995 di Phillip Borsos
 Lontano da casa (antologia)  – antologia di racconti di Walter Tevis